Orense puede referirse a:

 Orense, apellido;
 José María Orense (1803-1880), político demócrata y periodista español;
 Orense, localidad de la Argentina;
 Balneario Orense, localidad de la Argentina;
 Orense, ciudad de Galicia, España;
 Provincia de Orense, división administrativa de Galicia, España;
 Comarca de Orense, división administrativa de Galicia, España;
 Diócesis de Orense, división administrativa de la Iglesia Católica en España;
 Gentilicio de la provincia de El Oro, Ecuador.